Джек и бобовый стебель () — английская народная сказка о смелом пареньке Джеке, победившем великана.

Сюжет 
Вдова, вынужденная продать корову, отправляет сына Джека на базар. По дороге Джек встречает старика, предлагающего обменять корову на волшебные бобы, из которых вырастет стебель до самого неба. Рассерженная мать, узнав про эту сделку, выбрасывает бобы за окно. Наутро Джек видит, что старик говорил правду. Любопытный мальчик лезет по стеблю, пока не находит дорогу, ведущую к какому-то дому. У дома Джек встречает великаншу и просит её покормить его. Добрая женщина исполняет его просьбу. Но тут домой возвращается хозяин дома — великан-людоед. Великанша прячет Джека в печке. Вошедший великан произносит:

Когда великан засыпает, Джек уходит домой. Однако потом он возвращается, чтобы украсть мешок с золотом и гусыню, несущую золотые яйца. Людоед пускается в погоню, но Джек, перерубив стебель, побеждает великана.

В книгах 
Сказка известна в разных вариантах. Впервые появилась в печати в 1807 году в обработке Бенджамина Табарта, в которой автор вводит новый персонаж — фею, объясняющую Джеку мораль сказки.

Версия  1890 года является наиболее популярной.

Экранизации 
 Джек и бобовый стебель (фильм, 1902) (режиссёр Джордж Флеминг и Эдвин Портер)
 В США сказка экранизировалась дважды — в 1962 и 2013 годах (второй раз — под названием «Джек — покоритель великанов»). Также есть экранизация 2001 года, где великан показан добрым, а главным злодеем предстаёт Джек, обокравший великана
 «Джек в Стране чудес» (1974) — японский полнометражный аниме-фильм

Примечания 

Английские сказки